Le Jeudi, quatrième jour de la semaine civile, peut désigner :
 Le Jeudi (Il giovedì) est un film de Dino Risi sorti en 1964 ;
 Le Jeudi est un hebdomadaire luxembourgeois créé en 1997 ;